Colorado (span. für gefärbt, rot) steht für folgende geographischen Objekte:

 Colorado, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Colorado (Paraná), Gemeinde in Brasilien
 Colorado (Rio Grande do Sul), Ort in Brasilien
 Colorado County, Verwaltungseinheit von Texas, Vereinigte Staaten
 Colorado-Gletscher in der Antarktis
 Colorado-Wüste, Teil der Sonorawüste in Kalifornien und Mexiko
 Colorado Provencal, Ockerfelsen bei Rustrell, Südfrankreich
 Colorado River, Fluss in den Vereinigten Staaten
 Colorado River (Golf von Mexiko), Fluss in Texas
 Río Colorado, Fluss in Argentinien

Colorado steht für:
 Colorado (Film), US-amerikanischer Film von William A. Wellman (1951)
 Partido Colorado (Paraguay), Partei in Paraguay
 Partido Colorado (Uruguay), Partei in Uruguay
 USS Colorado (BB-45), US-amerikanisches Schlachtschiff

Colorado  ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Colorado (* 1939), puerto-ricanischer Politiker
 Francisco Colorado (* 1980), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jesús Abad Colorado (* 1967), kolumbianischer Fotojournalist

Colorado steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Colorado Amphitheater, in Golden, Connecticut, ID-Nr. 93000378
 Colorado and Southern Railway Depot, in Loveland, Connecticut, ID-Nr. 82002303
 Colorado Building, in Pueblo, Connecticut, ID-Nr. 92000315
 Colorado Chautauqua, in Boulder, Connecticut, ID-Nr. 78000830
 Colorado County Courthouse, in Columbus, Texas, ID-Nr. 76002015
 Colorado County Courthouse Historic District, in Columbus, Texas, ID-Nr. 78002907
 Colorado Governor's Mansion, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 69000039
 Colorado Millennial Site, in Ruxton, Connecticut, ID-Nr. 80000877
 Colorado National Bank Building, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 10000215
 Colorado National Guard Armory, in Golden, Connecticut, ID-Nr. 78000860
 Colorado National Monument Visitor Center Complex, in Fruita, Connecticut, ID-Nr. 03000647
 Colorado River Bridge at Bastrop, in Bastrop, Texas, ID-Nr. 90001031
 Colorado Salt Works, in Hartsel, Connecticut, ID-Nr. 01000033
 Colorado Southern Railroad Depot, in Crowley, Louisiana, ID-Nr. 80001693
 Colorado Springs Airport, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 90001296
 Colorado Springs and Cripple Creek District Railway-Corley Mountain Highway, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 99000400
 Colorado Springs City Auditorium, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 95001244
 Colorado Springs City Hall, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 02000075
 Colorado Springs Day Nursery, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 90000304
 Colorado Springs Fine Arts Center, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 86001455
 Colorado Springs Public Library-Carnegie Building, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 96001238
 Colorado State Capitol Annex Building and Boiler Plant, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 91000824
 Colorado State Hospital Superintendent's House, in Pueblo, Connecticut, ID-Nr. 85002563
 Colorado Ute Power Plant, in Durango, Connecticut, ID-Nr. 83001323
 Colorado Women's Prison, in Canon City, Connecticut, ID-Nr. 99000265

Siehe auch:
 Colorado River Bridge
 Colorado Street Bridge
 Colloredo
 Río Colorado (Begriffsklärung)
 El Colorado